Stollhof heißen:

Personen:
 Heinrich Stollhof (1878–1956), Geistlicher Rat der Diözese Speyer, Militär- und Marinepfarrer
 Lukas Stollhof (* 1980), Organist 

Orte:
 Stollhof (Gemeinde Hohe Wand), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Hohe Wand in Niederösterreich